Во время Великой Отечественной войны в ВВС РККА существовало две бомбардировочных дивизии под номером 30:

 30-я бомбардировочная авиационная дивизия — сформирована 12 октября 1940 года в Забайкальском военном округе. Принимала участие в Советско-японской войне.
 30-я бомбардировочная авиационная дивизия — сформирована в составе ВВС Сибирского военного округа. Участие в войне не принимала.